

Geografia 
 Santa Cristina d'Aspromonte, comune italiano in provincia di Reggio Calabria
 Santa Cristina Gela, comune italiano in provincia di Palermo
 Santa Cristina Val Gardena, comune italiano in provincia di Bolzano
 Santa Cristina di Tarantasca, frazione del comune italiano di Tarantasca in provincia di Cuneo
Santa Cristina, frazione del comune italiano di Santa Cristina e Bissone in provincia di Pavia
 Santa Cristina, frazione del comune italiano di Quinto di Treviso in provincia di Treviso
 Santa Cristina, frazione del comune italiano di Valtopina in provincia di Perugia
 Santa Cristina, isola della Laguna Veneta
 Santa Cristina, frazione del comune italiano di Borgomanero in provincia di Novara
 Santuario nuragico di Santa Cristina, in comune di Paulilatino, provincia di Oristano

Santi 
 Santa Cristina di Bolsena (o "di Tiro"; III secolo), morta martire a Bolsena, celebrata il 24 luglio
 Santa Cristina dalla Persia (†559), vergine e martire in Persia, celebrata il 13 marzo 
 Santa Cristina di Termonde (VII secolo), celebrata il 24 luglio
 Santa Cristina di Makgate (†1160), monaca benedettina, celebrata il 5 dicembre
 Santa (o beata) Cristina l'Ammirabile (†1224), mistica belga, celebrata il 24 luglio

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Cristina
 Sainte-Christine